Михайловцы — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области Украины.
 Михайловцы — село в Красиловском районе Хмельницкой области Украины.